Тахти-Сангин (, в переводе с таджикского языка — «каменный трон») — один из крупнейших памятников зороастризма, расположенный на правом берегу реки Вахш, при её слиянии с рекой Пяндж у истока Амударьи в Кубодиёнском районе Хатлонской области Таджикистана. Городище находится в непосредственной близости с таджикско-афганской границей. Городище было сооружено в IV веке до н. э. и существовало примерно до III или II века до н. э. Памятник размерами 3000×100-450 м с валами из необработанного кирпича на севере и юге с кварталами нерегулярной застройки.

В центре городища — прямоугольная цитадель (238×167 м) с башнями, где раскопан зороастрийский храм с центральным залом, каменными колоннами с эллинистическими капителями коринфского ордера. Их архитектурно-стилевая обработка насыщена декором с выделением колоколообразной капители, покрытой стилизованными листьями аканта (характерного рисунка). В двух симметричных башнях найдены святилища огня с остатками каменных алтарей в центре.

Во время раскопок найдено около 8 тысяч различных артефактов из золота, серебра, стекла, камня и даже кожи. Украшения, монеты, а также глиняная и амбастровая скульптура найдены в ботросах (так называемых, напольных камерах). Во дворе раскопана мастерская по отливке бронзовых котлов; на одной из форм обнаружена греческая надпись.

Вероятнее всего, Тахти-Сангин связан со знаменитым Амударьинским кладом — комплексом золотых и серебряных вещей и монет, датируемых VI—III вв. до н. э.

История исследований 
Краткие исследования Тахти-Сангина были проведены в 1928, 1950 и 1956 годах. Игорь Пичикян и Борис Литвинский начали крупные раскопки храма и прилегающей территории в 1976 году под эгидой «Южно-Таджикской археологической экспедиции», филиала Института истории, археологии и этнографии в Таджикистане. Академия наук Таджикской ССР. Эти раскопки продолжались до распада Советского Союза в 1991 году, после чего это место было полностью восстановлено для его охраны. Окончательные отчеты об этих раскопках были опубликованы на русском языке в трех томах в период с 2000 по 2010. Гражданская война в Таджикистане помешала каким-либо раскопкам до 1998 года, когда Анжелина Дружинина начала новые раскопки под эгидой Академии наук Республики Таджикистана. Эти раскопки завершились в 2010 году, и предварительные отчёты были опубликованы в Бюллетене . Франко-таджикская команда во главе с Матильдой Гельде из Французского Национального центра научных исследований пытается провести дальнейшие раскопки с 2013 года, но из-за проблем с безопасностью, вызванных конфликтом в Афганистане, раскопки проводились только один раз, в 2014 году. Большинство находок из храма и прилегающей территории в настоящее время хранятся в Национальном музее древностей Таджикистана и Национальном музее Таджикистана в Душанбе.

Этот объект был добавлен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО 9 ноября 1999 года в категории «Культурное наследие».

Галерея

См. также 
Ай-Ханум

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты, основанные в IV веке до н. э.
Древние города Таджикистана
Зороастризм в Таджикистане
Поселения зороастрийцев
Кубодиёнский район
Бактрия